Stare Miasto kan syfta på följande platser:

Polen 

 Stare Miasto (ort i Polen, Nedre Karpaternas vojvodskap), Powiat leżajski, 
 Stare Miasto (ort i Polen, Pommerns vojvodskap), Powiat sztumski, 
 Stare Miasto (kommunhuvudort), Storpolens vojvodskap, Powiat koniński, 
 Stare Miasto (kommun), Storpolens vojvodskap, Powiat koniński, 
 Stare Miasto (distrikt), Nedre Schlesiens vojvodskap, Wrocław,

Tjeckien 

 Staré Město (ort i Tjeckien, Mähren-Schlesien), Okres Frýdek-Místek, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar